Łyżwiarstwo figurowe na Zimowej Uniwersjadzie 2011 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas zimowej uniwersjady w dniach 1–5 lutego 2011 w Erzurum, w Turcji. Zawody odbyły się w pięciu konkurencjach: solistów, solistek, par sportowych, par tanecznych i łyżwiarstwie synchronicznym.

Terminarz 
 1 lutego – program krótki solistów, program krótki par sportowych, taniec krótki
 2 lutego – program dowolny solistów, program dowolny par sportowych
 3 lutego – program krótki solistek, taniec dowolny, program krótki grup synchronicznych
 4 lutego – program dowolny solistek, program dowolny grup synchronicznych

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Łyżwiarstwo synchroniczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2011
Zimowa Uniwersjada 2011
2011 w łyżwiarstwie figurowym